Paul McGuigan peut désigner :
 Paul McGuigan (1963-), un réalisateur britannique
 Paul McGuigan (1971-), un musicien britannique, bassiste du groupe Oasis